Pizzone – comune italiano
 Rotta del Pizzone – alluvione del X secolo
 Villa Pizzone – quartiere di Milano
 Sant'Andrea del Pizzone – frazione di Francolise in provincia di Caserta

Pagine correlate

 Pizzoni (disambigua)